Pierre Lacaze peut désigner :
 Pierre Lacaze (1816-1884), peintre
 Pierre Lacaze (1925-2014), athlète français.
 Pierre Lacaze (1934-1995), joueur français de rugby à XV et XIII.